een polder in Noord-Holland, zie: Westerpolder (Noord-Holland)
een voormalig waterschap bij Haren (provincie Groningen), zie: Westerpolder (Haren)
een voormalig waterschap bij Kolham (provincie  Groningen) Kolhamster-Westerpolder